Ñ, een letter
Ene, een rivier in Peru